Pancug steht für:

 Pancug (Patrizierfamilie)

Personen:

Siehe auch:
 Pankok
Pankoke 
 Pfankuch
 Pfannkuch
Pfannkuche